Clothilde Chalot (1981-), entrepreneure française.

'''Chalot peut aussi désigner :
 chalot, dépendance de la ferme d'un petit territoire situé à la limite des Vosges méridionales et des Vosges saônoises (France).

Voir aussi 
 Banque Chalot, ancienne banque française